La segunda planta de UPM-Kymmene en Uruguay, conocida en la prensa como UPM 2 o bien UPM II, es un megaproyecto en curso para la construcción de una planta de pasta de celulosa, planificado para la década de 2020 en Uruguay.

Está previsto que se a orillas del Río Negro, sobre el lago artificial de la represa de Rincón de Baygorria, a poca distancia de la ciudad tacuaremboense de Paso de los Toros y del pueblo duraznense de Centenario. Estas localidades verían un surgimiento inusual de actividad económica.

Por sus características, este proyecto ha dado lugar a muchas controversias en el ámbito político y social. También hay abogados como Gustavo Salle y Eduardo Lust que se han opuesto públicamente al proyecto. Una de las últimas movilizaciones populares al final del periodo de la izquierda en el gobierno fue contra la nueva planta de UPM.

Véase también
 Conflicto entre Argentina y Uruguay por plantas de celulosa

Referencias

Departamento de Durazno
Departamento de Tacuarembó
Economía de Uruguay
Ecología de Uruguay
Cuenca del río Negro (Uruguay)
Tabaré Vázquez